Чинг:
 Чинг, Брайан (род. 1978) — американский футболист, нападающий. 
 Чинг — музыкальный инструмент в виде бронзовых чашеобразных музыкальных тарелок. 
 Чинг-ту — тёмная деталь альбедо на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.